Суперкубок Туркменістану з футболу 2017  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2017 року між чемпіоном і володарем кубка Туркменістану клубом Алтин Асир та фіналістом кубка Туркменістану клубом Ашгабат.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на turkmenportal

2017
Туркменістан
Березень 2017
2017 у Туркменістані